Gregorio – nome proprio di persona italiano maschile
Gregorio – leggenda cortese tedesca di Hartmann von Aue (XII secolo)
Gregorio – programma per scrivere o modificare spartiti musicali per canto gregoriano in notazione quadrata

Persone

Gregorio
Gregorio (VII secolo) – esarca bizantino
Gregorio (VI-VII secolo) – generale bizantino
Gregorio (VI secolo) – prefetto del pretorio d'Italia
Gregorio (IV secolo) – prefetto del pretorio d'Africa
Gregorio (...–609) – vescovo cristiano orientale siro
Gregorio (...–1146) – vescovo di Bergamo
Gregorio da Rimini (1300-1358) – filosofo e teologo italiano
Gregorio da Roma (IX secolo–823) – vescovo di Mantova
Gregorio II di Agrigento (559-630) – vescovo italiano
Giovanni Gregorio (1957) – ex calciatore italiano
Michael Gregorio – pseudonimo utilizzato dall'inglese Michael G. Jacob (1948) e da sua moglie, l'italiana Daniela De Gregorio (1950), per una serie di romanzi gialli 
Patricio Gregorio (1999) – calciatore uruguaiano
Pietrangelo Gregorio (1928-2019) – ingegnere e inventore italiano
Proculo Gregorio (floruit 377-383) – politico dell'Impero romano
Rossella Gregorio (1990) – schermitrice italiana

Grégorio
Annie Grégorio (1957) – attrice francese
Jadel Gregório (1980) – triplista e lunghista brasiliano
Rui Gregório (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese

Pagine correlate
Papa Gregorio
San Gregorio